Уинн () — фамилия валлийского происхождения.

Фамилия 
 Уинн, Алан (род. 1996) — американский футболист.
 
 Уинн, Деклан (род. 1995) — новозеландский футболист.
 Уинн, Джимми (1942—2020) — американский бейсболист.
 Уинн, Дэвид (род. 1926) — британский скульптор.
 Уинн, Иан (род. 1973) — британский гребец-байдарочник.
 Уинн, Кинан (1916—1986) — американский актёр.
 Уинн, Китти (род. 1944) — американская актриса.
 Уинн, Марвелл (род. 1986) — американский футболист.
 Уинн, Сэм (1897—1927) — английский футболист.
 Уинн, Эмили (род. 1987) — американская футболистка.

Составные фамилии
 Уинн-Болтон, Нэнси (1916—2011) — австралийская теннисистка.
 Уинн Фонстад, Карен (1945—2005) — учёная, картограф, составительница нескольких атласов вымышленных миров.

Прочее 
 Уинн — административно-территориальный округ в Луизиане, США.

См. также 
 
 Айвор Уинн (стадион)